Бошњаштво може бити:

 Регионално бошњаштво (или завичајно бошњаштво), које се односи на повезаност са Босном у смислу регионалног идентитета, независно од посебне етничке, вереске или било које друге припадности
 Национално бошњаштво (или етничко бошњаштво), које се односи на данашњу бошњачку нацију, односно на етничке Бошњаке као посебан народ, који је то име усвојио почевши од 1993. године
 Интегрално бошњаштво (или интегралистичко бошњаштво), екстремни облик савременог бошњачког национализма, који се манифестује у виду тежње ка стварању обједињене (интегралне) бошњачке нације

Види још 
 Босна (вишезначна одредница)
 Бошњаци (вишезначна одредница)
 Босанство (вишезначна одредница)